L'expression Combat de Vannes peut désigner plusieurs épisodes de l'histoire de la ville de Vannes, dans le Morbihan :
 l'un des sièges qu'a subi la ville → voir Siège de Vannes
 le combat de 1791, pendant la Chouannerie
 le combat de 1793, pendant la Chouannerie

Histoire militaire de Vannes